FIA WTCC Race of France 2006 hölls den 29 och 30 april på Circuit de Nevers Magny-Cours. Kvalet kördes 29 april och loppen 30 april.

Race 1
Gabriele Tarquini stod i pole position före stallkamraten Rickard Rydell. I starten gjorde båda BMW Team Deutschland-förarna bra starter. Jörg Müller som stod trea tog förstaplatsen medan Dirk Müller som stod sexa tog andraplatsen. Efter de var det bara SEAT fram till åttonde position. Med ett par varv kvar att köra passerade Dirk sin stallkamrat Jörg och kunde vinna loppet. Jörg blev tvåa och Rydell trea.

Race 2
Race två inleddes med att tre av SEAT-bilarna kolliderade. Rickard Rydell fick bryta. I och med kraschen fick en kvartett lucka. Den bestod av Andy Priaulx, James Thompson, Jordi Gené och Dirk Müller. Thompson, som låg tvåa, blev snart passerad av både Gené och Müller. Müller passerade snart också Gené och ordnade en dubbel dubbelseger åt BMW.

Frankrike
2006 i Frankrike